Владимир Бармин: Бармин, Владимир Валерьевич (род. 1993) — российский футболист.
 Бармин, Владимир Павлович (1909—1993) — советский учёный, конструктор реактивных пусковых установок, ракетно-космических и боевых стартовых комплексов.